Бенджамин Берелл Ференц (род. 11 марта 1920 года) — американский юрист. Он был следователем военных преступлений нацистов после Второй мировой войны и главным прокурором армии Соединённых Штатов на судебном процессе по делу об айнзацгруппах, одном из двенадцати военных процессов, проведённых в немецком Нюрнберге над нацистскими преступниками. Позднее он стал сторонником установления международного правопорядка и Международного уголовного суда. С 1985 по 1996 год Ференц был адъюнкт-профессором международного права в Университете Пейс.

Ференц родился в Трансильвании. Когда ему было десять месяцев, его еврейская семья эмигрировала в Соединённые Штаты, во время преследование евреев румынами. Семья поселилась в Нью-Йорке, где они жили на Нижнем Ист-Сайде на Манхэттене. Будучи евреем по происхождению, Бенджамин Ференц в детстве говорил только на идише до поступления в государственную школу.

4 марта 2022 года дал интервью, в котором заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин заслуживает быть за решёткой как военный преступник.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Official Benjamin   Ferencz website
 A lecture Ferencz gave on Memorial Day, 2006, at the Library of Congress
 Benjamin Ferencz on Humankind
 Benjamin Ferencz on Nuremberg War Crimes Trials on C-SPAN
 Oral history interview with Benjamin Ferencz at the United States Holocaust Memorial Museum
 Biographical Interview with Benjamin Ferencz published at  Quellen zur Geschichte der Menschenrechte
 Михаил Гольд. «Я заглянул в ад». Последний из «нюрнбергских прокуроров» отметил 100-летний юбилей

Адвокаты США
Выпускники Средней школы Таунсенд Харрис
Выпускники Городского колледжа Нью-Йорка
Выпускники Гарвардской школы права
Преподаватели Университета Пайс
Обвинители на Нюрнбергских процессах
Иммигрировавшие в США из Румынии
Правозащитники США
Ныне живущие столетние долгожители США